Muški košarkaški olimpijski turnir 2000. odigrao se u Sydneyu od 17. rujna do 1. listopada. Reprezentacija SAD-a osvojila je treći uzastopni naslov i jedanaesti ukupno u povijesti.

Turnir

Skupina A 

17. rujna 2000.

19. rujna 2000.

21. rujna 2000.

23. rujna 2000.

25. rujna 2000.

Skupina B 

17. rujna 2000.

19. rujna 2000.

21. rujna 2000.

23. rujna 2000.

25. rujna 2000.

Izbacivanje 

Športovi na OI 2000.
Košarka na Olimpijskim igrama